Příjmení Krotký nosí více různých osobností:

 Rostislav Krotký (* 1976) – český cyklista
 Václav Krotký (1855–1920) – český stavitel